Florent Lambiet (* 22. Dezember 1995) ist ein belgischer Tischtennisspieler.

Werdegang 
Lambiet begann im Alter von sechs Jahren beim CTT Minerois mit dem Tischtennissport.

Zu seinen größten Erfolgen zählen der Gewinn der Belarus Open 2015 im U21-Wettbewerb sowie der zweifache Finaleinzug bei den belgischen Meisterschaften. Mit seinem ehemaligen Verein Louis Auderghem wurde er belgischer Meister und Pokalsieger. Von 2017 bis 2019 trat er mit Werder Bremen in der deutschen Bundesliga auf.

Er spielt derzeit (2020) beim Chartres ASTT.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Belgien)
Universiadeteilnehmer (Belgien)
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2015
Teilnehmer an den Europaspielen (Belgien)
Teilnehmer der Europaspiele 2019
Belgier
Geboren 1995
Mann